Il doppio del torneo di tennis Internazionali Femminili di Palermo 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Giulia Casoni e Marija Korytceva che hanno battuto in finale Klaudia Jans-Ignacik e Alicja Rosolska 4-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie

 Gabriela Navrátilová /  Michaela Paštiková (primo turno)
 Marta Domachowska /  Jelena Kostanić (semifinali)

 Lourdes Domínguez Lino /  Nuria Llagostera Vives (primo turno)
 Klaudia Jans-Ignacik /  Alicja Rosolska (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internazionali Femminili di Palermo 2005